Le tournoi de Winston-Salem est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 24 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Juan Mónaco, du Belge David Goffin, du Dominicain Victor Estrella Burgos, des Espagnols Roberto Bautista-Agut, Marcel Granollers et Albert Ramos, et du Luxembourgeois Gilles Müller.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2015
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Sport aux États-Unis en août 2015